Chen Ti e Guillermo Olaso erano i detentori del titolo ma Olaso quest'anno non ha partecipato. Chen Ti ha giocato in coppia con N.Sriram Balaji e ha perso nei quarti di finale contro Gong Maoxin e Peng Hsien-yin.

Sergey Betov e Alexander Bury hanno battuto in finale Gong Maoxin e Peng Hsien-yin 7–5, 1–6, [10–6].

Teste di serie 

  Victor Baluda /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)
  N.Sriram Balaji /  Chen Ti (quarti di finale)

  James Cluskey /  Saketh Myneni (semifinali) 
  Huang Liang-chi /  Divij Sharan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Karshi Challenger 2014